

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Podosiny – część miasta Skarżysko-Kamienna
 Podosiny –  część  wsi Zagórze w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Jodłowa
 Podosiny – część wsi Radkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów